Tom Wolf (artiest), Belgisch singer-songwriter
 Tom Wolf (politicus), gouverneur van Pennsylvania
 Tom Wolfe, Amerikaans auteur en journalist